Beridarebanan (av beridarebana) kan avse:

Beridarebanan, Norrmalm, Stockholm
Kvarteret Beridarebanan, Norrmalm, Stockholm
Beridarebansgatan, Norrmalm, Stockholm
Rännarbanan (gångtunnel), Gamla stan, Stockholm
Beridarehuset, Ulriksdal, Solna